Пикк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пикк, Артур Павлович (род. 1993) — эстонский футболист, защитник.
 Пикк, Беренд (1861—1940) — немецкий учёный-нумизмат, специалист по античной нумизматике и классической философии.